Oasis — banda musical britânica
 Oasis (álbum) — de J Balvin e Bad Bunny
 Oasis Hong Kong Airlines — companhia aérea extinta
 OASIS (organização) — consórcio para padronização para e-business e web services
 Oasis (Nevada) — área não incorporada do condado de Elko, Estados Unidos.

Ver também 
 Oásis — lugar com vegetação no meio do deserto

Desambiguações de música